Константино́поль: — название населенных пунктов:

Турция 

Константинополь — название Стамбула до 1930 года

Украина 

Константинополь — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
Константинополь №1 — до 1945 г название села Константинопольское в Марьинском районе Донецкой области.
Константинополь №2 — до 1945 г название села Гигант в Марьинском районе Донецкой области.